Стадион «Торпедо» — один из старейших стадионов города Саратова. Построен в 1964 году.

История 
В июле 2019 года жители Заводского района обратились в общественную приемную Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с просьбой помочь привести в порядок спортивное сооружение — стадион «Торпедо». В 2019 году стадион отметил свое 55-летие. Объект ни разу не ремонтировали с момента постройки в 1964 году. Жители рассказали, что сюда приезжают заниматься спортом со всего Саратова. На его базе проходят занятия по легкой атлетике, футболу, волейболу, триатлону, велоспорту и пожарно-прикладному спорту. Но состояние спортобъекта с каждым годом только ухудшается.

При поддержке Вячеслава Володина в 2020 году была разработана проектно-сметная документация. Реконструкция, а по сути новое строительство стадиона началось в июне 2021 года. Это последний из старейших стадионов Саратова, который пока оставался без реконструкции. Работы велись в рамках благотворительного проекта.

Строительство стадиона было завершено в октябре 2021 года. На спортобъекте заасфальтировали территорию, заменили входную группу, уложили новое искусственное футбольном поле, велосипедные и легкоатлетические дорожки, обустроили зону для воркаута, обновили башни для пожарно-прикладного спорта, установили трибуны и новое освещение. Кроме того, на стадионе впервые появились ливневые стоки и дренаж, чтобы не застаивалась дождевая вода. Зимой заливают бесплатный каток для жителей.

10 ноября 2021 года стадион «Торпедо» открылся после первого этапа реконструкции.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Проект реконструкции стадиона «Торпедо»
 Всероссийский реестр объектов спорта
Стадионы, построенные в 2021 году
Стадионы, построенные в 1964 году
Спортивные сооружения Саратова